Бренда Шульц-Маккарті була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ліза Реймонд.

Реймонд потім виграла свій переший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Елс Калленс з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
1996